Ruit ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:

 Ruit (Bretten), Stadtteil von Bretten im Landkreis Karlsruhe
 Ruit (Ostfildern), Stadtteil von Ostfildern im Landkreis Esslingen

Ruit ist der Familienname folgender Personen:
 Frans van de Ruit (1946–2006), niederländischer Radrennfahrer
 John van de Ruit (* 1975), südafrikanischer Autor und Schauspieler